Stanisław Anczyc (1868-1927) – metaloznawca, technolog, syn Władysława Ludwika
 Władysław Ludwik Anczyc (1823-1883) – poeta, dramatopisarz
 Wacław Anczyc (1866-1938) – drukarz, syn Władysława Ludwika
 Władysław Anczyc (1894-1940) – filolog, syn Wacława, wnuk Władysława Ludwika
 Zygmunt Fryderyk Anczyc (1783-1855) – aktor, dyrektor teatrów, ojciec Władysława Ludwika